Almirante Lynch har varit namnet på flera fartyg i chilenska flottan namngivna efter sjöofficeren Patricio Lynch (1824–1886):

 , (1891–1919), senare omdöpt Tom
 , ledarskepp i hennes klass av jagare, sjösatt 1912 och ur tjänst 1945
 , en fregatt av Condell-klass, sjösatt 1972, ur tjänst 2007 och såld till Ecuador 2008
 , en fregatt av Type 23, tidigare , i tjänst i chilenska flottan 2007